Nowosad ist der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Nowosad (* 1993), ukrainische Freestyle-Skierin
 Curtis Nowosad (* 1988), kanadischer Musiker